Anjar kan syfta på:
 Anjar, en stad i Libanon
 Anjar, Indien, en stad i Indien
 Anjerd, en ort i Iran